Garnett är ett efternamn, som burits av bland andra:

 Angelica Garnett (1918–2012), brittisk författare, målare och dansös
 Carlos Garnett (född 1938), panamansk jazzmusiker
 David Garnett (1892–1981), brittisk författare, översättare och bokförläggare
 Eve Garnett (1900–1991), brittisk författare och illustratör
 Kevin Garnett (född 1976) , amerikansk basketspelare
 Michael Garnett (född 1982), kanadensisk ishockeyspelare  
 Richard Garnett (1835–1906), engelsk biblioteksman och skriftställare
 Tay Garnett (1894–1977), amerikansk filmregissör

Engelska efternamn